Schyhajliwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Schyhajliwka (Konotop), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Konotop
 Schyhajliwka (Ochtyrka), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Ochtyrka